William Pitt de Oudere (1708-1778)
 William Pitt de Jongere (1759-1806)
 William Pitt (architect)
 William Pitt (zanger)